Баташев — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Баташев, Алексей Николаевич (1934—2021) — историк и активный популяризатор джаза, автор первой монографии «Советский джаз» (М., Музыка, 1972); член Союза писателей Москвы.
 Баташев, Борис Александрович (1906—1999) — народный артист Якутской АССР.
 
 Баташев, Иван Тимофеевич (ок. 1669—1734) — основатель и владелец железоделательного завода в Туле (1716), родоначальник семьи горнозаводчиков Баташевых.
 Баташев, Никита Михайлович (1854—1927) — генерал-лейтенант русской императорской армии, кавалер орденов Святого Георгия III и IV класса.
 Баташев, Николай Иванович (1915—1997) — Герой Советского Союза.